Slovo laločník má více významů:

Žahavci
 zástupci čeledi korálnatců Nephtheidae, která zahrnuje rody:
 Anthomarter
 Capnella
 Chondronephthya
 Chromonephthea
 Coronephthya
 Dendronephthya
 Lemnalia
 Leptophyton
 Neospongodes
 Nephthea
 Pacifiphyton
 Paralemnalia
 Spongodes

Ptáci
 zástupci čeledi Callaeidae (čeleď endemitní pro Nový Zéland). Rody:
 Callaeas
 Philesturnus
 Heteralocha
 jediný druh laločník ostrozobý (H. acutirostris), vyhubený během devatenáctého a dvacátého století
Lišejníky
 Sticta – rod lišejníků